В 2010 г. в городе Калгари (Альберта, Канада) существовало 196 микрорайонов и 41 промышленный район. 



Центр города 
Центр города включает деловую часть города (в т. ч. Даунтаун-Уэст-Энд и Даунтаун-Ист-Виллидж) и прилегающие микрорайоны О-Клэр, Калгари и Белтлайн (в т. ч. Коннот и Виктория-Парк).

В настоящем списке микрорайоны приведены с их ППТ (планом перепланировки территории), если таковой имеется.

Деловая часть города 
Деловая часть ограничена 10-й Западной улицей на западе, 3-й Южной авеню, О-Клэром и рекой Боу — на севере, рекой Элбоу — на востоке и путями главной линии КТЖД — на юге.

Официальные микрорайоны:
 Даунтаун-Уэст-Энд
 Даунтаун-Калгари (Коммерческий центр деловой части)
 Даунтаун-Ист-Виллидж (ППТ)
Неофициальные кварталы в Коммерческом центре деловой части:
 Торговый квартал Стивен-авеню
 Развлекательный квартал
 Административный квартал

Другие 
Следующие микрорайоны официально не являются деловой частью, но иногда подразумеваются в её составе (Белтлайн в меньшей степени):
 Белтлайн — Географически отделён от деловой части рельсовыми железнодорожными путями и является обособленным микрорайоном. Состоит из двух кварталов: Коннота на западе и Виктория-Парка на востоке.
 Чайнатаун (ППТ) — Не отделён от деловой части никакой заметной границей или преградой. Ошибочно известен как часть делового центра. В культурном плане является очевидно обособленным микрорайоном.
 О-Клэр — Не отделён от деловой части никакой заметной границей или преградой. Ошибочно известен как часть делового центра и менее всего отличается от него из этих трёх микрорайонов.

Внутренний город 
Внутренний город включает Даунтаун-Калгари и прилегающие микрорайоны и приблизительно занимает территорию города по состоянию на 1961 год. Его границами служат шоссе Сарси на западе, река Боу и 32-я авеню — на севере, река Боу и шоссе Дирфут — на востоке, водохранилище Гленмор и шоссе Гленмор — на юге.

К внутреннему городу относятся следующие микрорайоны (по городским секторам):

 СЗ: Банф-Трейл, Боунесс, Калгарийский университет, Кэпитол-Хилл, Монтгомери, Паркдейл, Пойнт-Маккей, Роуздейл, Саннисайд, Сент-Эндрюс-Хайтс, Уэст-Хилхерст, Хилхерст, Хоунсфилд-Хайтс — Брайар-Хилл, Юниверсити-Хайтс

 СВ: Бриджленд — Риверсайд, Кресент-Хайтс, Мейленд, Мейленд-Хайтс, Ренфру, Таксидо, Уинстон-Хайтс — Маунтвью

 ЮЗ: Альтадоре, Бель-Эйр, Бэнквью, Гламорган, Гленбрук, Глендейл, Карри, Килларни — Гленгарри, Клифф-Бангало, Коннот (квартал Белтлайна), Лейквью, Линкольн-Парк, Маунт-Ройал, Медоуларк-Парк, Мейфэр, Мишен, Норт-Гленмор-Парк, Паркхилл — Стэнли-Парк, Ратленд-Парк, Ридо-Парк, Ричмонд, Роксборо, Роскаррок, Санальта, Саут-Калгари, Скарборо, Скарборо — Санальта-Уэст, Спрус-Клифф, Уайлдвуд, Уинсор-Парк, Уэстгейт, Шаганаппи, Элбойя, Элбоу-Парк, Эрлтон

 ЮВ: Альберт-Парк — Рэдиссон-Хайтс, Бернс-Индастриал, Виктория-Парк (квартал Белтлайна), Инглвуд, Манчестер-Индастриал, Манчестер, Огден-Шопс, Огден, Рамсей, Саутвью, Форест-Лоун, Форест-Хайтс, Элит — Бонни-Брук

Сектора 
Калгари разделён на четыре сектора.

Северо-Западный Калгари — это районы к западу от улицы Сентер и к северу от реки Боу и некоторые микрорайоны к югу от реки Боу на западной границе города, также считающиеся северо-западными.

Северо-Восточный Калгари — это районы к востоку от улицы Сентер и к северу от проезда Мемориал.

Юго-Западный Калгари — это районы к югу от реки Боу и к западу от улицы Сентер и шоссе Маклауд.

Юго-Восточный Калгари — это территория к югу от проезда Мемориал и к востоку от улицы Сентер и шоссе Маклауд.

Список микрорайонов 

 Источник: Сведения о районах города Калгари и статистика микрорайонов
 Примечание: Число жителей с низкими доходами определено Статистической службой Канады как члены семей, которые тратят не менее 34,7 % своих доходов на продукты первой необходимости (пища, жильё и одежда).
 Примечание: Новые микрорайоны указаны согласно Sherlock’s Map of Calgary 12th Edition. — Winnipeg: Sherlock Publishing, 2010.

Зоны восстановления деловой активности 
Программа создания зон восстановления деловой активности (ЗВДА) была создана в 1983, для того чтобы некоторые торговые зоны города самоуправлялись и создавали у себя благоприятные для работы условия. Многие из зон (или кварталов), возникших по этой программе, населением Калгари неофициально считаются «псевдо-микрорайонами». Во многих зонах сложилась уникальная среда уличной торговли (а также создано множество ресторанов и ночных клубов), и они стали популярны как у калгарийцев, так и у гостей города. Однако ни одна из этих зон не является официальным микрорайоном. В городе Эдмонтоне также существуют ЗВДА, а в других городах работает аналогичная система округов делового развития.

 Деловая часть (в Коммерческом центре деловой части)
 Периферийная 17-я Юго-Западная авеню (в Белтлайне)
 Интернэшнл-авеню (в микрорайоне Форест-Лоун)
 Виктория-Кроссинг (в Белтлайне)
 4-я улица (в квартале Мишен)
 Кенсингтон (в Хилхерсте и Саннисайде)
 Инглвуд (в микрорайоне Инглвуд)
 Марда-Луп (главным образом, в микрорайонах Ричмонд и Саут-Калгари)
 Боунесс (в микрорайоне Боунесс)

Зоны промышленной застройки 
Большинство зон промышленной застройки находится между шоссе Дирфут и 36-й Восточной улицей в северной части города, между шоссе Маклауд, Дирфут и Гленмор — на юге и к востоку от шоссе Барлоу — на юго-востоке.

В Калгари выделены следующие промышленные и торговые зоны:
Элит — Бонни-Брук
Бернс-Индастриал
Международный аэропорт Калгари
Торговый центр Дирфут
Истфилд
Футхилс
Форест-Лоун-Индастриал
Франклин
Фэрвью-Индастриал
Деловой комплекс Глендир
Грейт-Плейнс
Промышленный парк Гринвью
Золотой треугольник
Деловой комплекс Харвест-Хилс
Хайфилд
Хорайзон
Макколл
Меридиан
Мейленд
Манчестер-Индастриал
Норт-Эйруэйс
Огден-Шопс
Пегасус
Саут-Эйруэйс
Шепард-Индастриал
Скайлайн
Сэдл-Ридж-Индастриал
Старфилд
Санридж (торговая зона)
Вэллифилд
Уэстуиндс

См. также 
 Калгари

Примечания

Ссылки 
 Карта официальных микрорайонов Калгари
 Территория Калгари — Список микрорайонов и их объединений
 Город Калгари — Сведения о микрорайонах

Микрорайоны